Manliherica M1890 ali Mannlicher M1890 se lahko navezuje na:
karabinko manliherico M1890
 izboljšano različico puške manliherice M1888, ki so jo izdelovali po letu 1890